Breach – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Breach – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)